Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1989, classée en catégorie Masters, se dispute à New York du 13 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Faits marquants 
En l'absence de Chris Evert, qui a joué le dernier tournoi de sa carrière à l'US Open deux mois plus tôt, l'épreuve de simple voit s'imposer la numéro un mondiale Steffi Graf face à sa dauphine Martina Navrátilová en finale. Elle enregistre à cette occasion son , après celui de 1987.

À noter, la première participation de Monica Seles qui, à  à peine, se hisse en quarts de finale (battue en trois sets par Navrátilová).

Aux côtés de Pam Shriver, Martina Navrátilová remporte le double dames, soit la  de leurs dix victoires dans cette compétition.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis féminin
 Saison 1989 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1989
Masters
Tennis aux États-Unis en 1989
Masters
Sport en novembre 1989